Comitatul Decatur, conform originalului din limba engleză, Decatur County, se poate referei la unul din următoarele comitate din Statele Unite ale Americii, toate numite după Stephen Decatur.

Fost comitat 
 Comitatul Decatur, statul , un comitat cu scurtă existență al cărui teritoriu  a fost divizat între Comitatul Madison și Comitatul Jackson ale aceluiași stat Alabama

Comitate existente 
 Comitatul Decatur, statul  
 Comitatul Decatur, statul 
 Comitatul Decatur, statul  
 Comitatul Decatur, statul  
 Comitatul Decatur, statul

Vezi și 
 Decatur (dezambiguizare)